Верхо́вичский сельсове́т — административная единица на территории Каменецкого района Брестской области Белоруссии.

Состав 

Верховичский сельсовет включает 24 населённых пункта:
 Альвус — деревня.
 Берёзовка — деревня.
 Бобинка — деревня.
 Бушмичи — деревня.
 Верховичи — деревня.
 Волкоставец — деревня.
 Дворец — деревня.
 Долбизно — агрогородок.
 Дубравцы — деревня.
 Казимирово — деревня.
 Каленковичи — агрогородок.
 Каролин — деревня.
 Копылы — деревня.
 Кунаховичи — деревня.
 Малая Опака — деревня.
 Омеленец — деревня.
 Победа — деревня.
 Подбурье — деревня.
 Радевичи — деревня.
 Сипурка — деревня.
 Сушки — деревня.
 Хлевище — деревня.
 Ювсичи — деревня.
 Ясиновка — деревня.

7 сентября 2006 года решением Брестского областного Совета депутатов исключён из состава сельсовета и включен в состав Беловежского сельсовета населённый пункт Манчаки.

Примечания

Ссылки 
 Каменецкий райисполком 

Сельсоветы Каменецкого района